Kangaroo (slovensko kenguru) je lahko:

Kangaroo (koktajl)
HMS Kangaroo
Kangaroo (BOV)
Kangaroo (striptis)
Kangaroo unicycle
Kangaroo Hoppet
Kangaroos Football Club
Blackburn Kangaroo